Vliegermonument (Utrecht), monument in Utrecht
Zilveren Vliegermonument, voetbaltrofee gebaseerd op het Utrechtse Vliegermonument
 Vliegermonument (Vaals), monument in Vaals ter nagedachtenis aan een vliegtuigcrash in 1932